Het wereldkampioenschap handbal voor vrouwen wordt sinds 1957 georganiseerd door de Internationale Handbalfederatie (IHF).

Geschiedenis 
De eerste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen vond plaats in 1957 in Joegoslavië, negentien jaar na de eerste editie van het WK voor mannen. Tsjecho-Slowakije werd de eerste wereldkampioen. De Sovjet-Unie en Noorwegen wonnen het toernooi in totaal vier keer. De huidige wereldkampioen is Noorwegen, dat in 2021 Frankrijk in de finale versloeg. Denemarken eindigde op de derde plaats.

Erelijst

Medaillespiegel

Deelname historie
Bron: IHF officiële site.

Beste speelster en topscorer per toernooi
Onderstaande tabel toont de beste speelsters en de topscorers per toernooi van 1978 tot en met 2021:

Opmerking : met 97 goals in 2003, heeft Bojana Radulović het record van meeste doelpunten tijdens een wereldkampioenschap. Ze heeft bovendien het record van meeste doelpunten op een Europees kampioenschap met 72 goals.

Meest succesvolle atleten
Dikgedrukt zijn de actieve handbalspeelsters.

Meervoudige gouden medaillewinnaars
Deze tabel toont de handbalsters die minimaal 3 gouden medailles op de wereldkampioenschappen hebben behaald.

* inclusief twee medailles gewonnen op de wereldkampioenschap handbal buiten van 1956 en 1960.

Meervoudige medaillewinnaars
Deze tabel toont de handbalsters die minimaal 4 medailles op de wereldkampioenschappen hebben behaald.

Grootste overwinningen

Source: TV2Sporten.no

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen
 Europees kampioenschap handbal vrouwen